Kozlina ist der Familienname folgender Personen:

 Aleksandar Kozlina (* 1938), jugoslawischer Fußballspieler
 Miladin Kozlina (* 1983), slowenischer Handballspieler